ВТУ — аббревиатура может обозначать:
 Военно-топографическое училище
 Военно-топографическое управление;
 Военно-технический университет;
 Московский технологический институт «ВТУ»;
 Временные технические условия;
 Высшее театральное училище.